Эстонская литература () — письменные произведения написанные на эстонском языке.

XVI—XVIII 

Литература на эстонском языке начала развиваться довольно поздно. Порабощение эстонских земель в XIII веке немецкими, а затем и датскими феодалами на долгое время задержало формирование национального литературного языка и литературы.

В 1553 году была напечатана в городе Любеке первая книга на эстонском языке: «Малый Катехизис Лютера», в переводе Франца Витте. Как эта книга, так и сочинения польского иезуита Вельтера (1591 г.) исчезли бесследно; древнейшим крупным литературным памятником эстонского языка являются 39 проповедей , написанные с 1600 по 1606 годы и впервые изданные в 1891 году.

Литература I периода, до конца XVII столетия, почти исключительно религиозная. Народ, изнуренный рабством, войнами, опустошениями, повальными болезнями, искал утешения в религии, извиняя как плохой язык, так и бестолковое правописание книг. Самые выдающиеся писатели этого периода: Генрих Шталь (ок. 1600—1657), издавший в 1632—1638 гг. «Hand-und Hauszbuch für das Fürstenthumb Ehsten» (молитвы, гимны в прозе, воскресные евангельские и апостольские чтения), а в 1641—1649 годах сборник проповедей; в 1656 года его «Hand- und Hauszbuch…» был издан в исправленном виде, причём варварская проза гимнов была переделана в столь же варварские стихи. Далее идут: современник Сталя И. Россиний (Rossihnius, умер около 1645 г.), издавший «Лютеранский Катехизис и воскресные евангельские и апостольские чтения» (1632); Адриан Виргиний (1663—1706), переводчик Нового Завета на южное наречие (1686 г.); авторы свадебных песен Райнер Брокман,  и др. (песни изд. в «Verh. d. Gel. Estn. Ges.», 1896).

Для изучения тогдашних верований и суеверий эстонцев важны: , «Kurzer Bericht und Unterricht von der Falsch-heilig genandten Bäche in Lieffland Wöhhanda» (1644) и , «Der einfältigen Ehsten abergl. Gebräuche» (Ревель, 1685; новое издание, СПб., 1854). Грамматики с приложением словарей составили Генрих Шталь (1637), Иоханн Гутслаф (1648) и  (Göseken, 1660).

Во II периоде, длящемся до конца XVIII века, возникает светская литература. Язык произведений становится удовлетворительным. Отцом нового направления был Бенгт Готтфрид Форселий (ок. 1660—1689), основавший, без средств, без связей большое число народных школ и первую эстонскую учительскую семинарию (1684—1688). Под его влиянием Иоханн Горнунг (Johann Hornung, ок. 1660—1715) составил первую удовлетворительную грамматику (1693) и установил, прекрасным переводом богослужебных книг (1694—1695) и в особенности Нового Завета на северное наречие (1715), новое правописание, господствовавшее до середины XIX века. Его примеру последовал составитель грамматики и переводчик Ветхого Завета Антон Тор Хелле (Helle, ум. 1748). Полная Библия, в переводе Горнунга и Гелле, вышла в свет в 1739 году. Другие духовные писатели XVIII века: И. Х. Генкель, И. Г. Шнелль, Г. А. Эркслебен, А. Г. Люкке, О. В. Эбергард, Б. Щибальский, П. Г. фон Фрей и с 1729 г. гернгутеры: А. Раудьял, родом эстонец, Я. Марраш, И. К. Нейман, И. Хр. Квандт, И. Г. Ферстер, М. Тооци. Ряд светских писателей открывает эстонец Käsu Hans (Ганс Кясу или Кес, умер после 1734 г.) стихотворением, в своё время любимым, хотя в поэтическом отношении неважным: «Плач по поводу разрушения Дерпта» (1706); за ним следуют авторы повестей и рассказов А. Гелле (1740), И.M. Ген (1788), О. Р. Гольц (1817), Г. Аврелий, В. Ф. Вильман (1746—1819), И. В.Л. фон Люце (1756—1842), основатель первого общества для изучения эстонского языка в Аренсбурге, Эйзен фон Шварценберг («Учебник садоводства», 1750), А. В. Гупель («Грамматика», 1780; «Краткие наставления», 1766; первое периодическое изд. медицин. сод. «Врач», 1771).

XIX век 

В III период, до середины XIX века, даровитый эстонец Отто Вильгельм Мазинг (1763—1832), отлично владевший языком, принимается за создание сколько-нибудь достойной этого названия литературы для только что освобождённых от крепостной зависимости эстонцев (в Эстляндии в 1804 году, в Лифляндии в 1819 году). В 1818 году он издаёт «Воскресные Чтения», долго служившие любимым чтением народа; с 1821 года по 1825 год выходит его «Крестьянский Еженедельник», первое периодическое издание общего содержания, если не считать малоизвестного «Дерптского Крестьянского Еженедельника» Ольдекопа и Рота (1806); в 1820 году является его перевод «Лифляндского Крестьянского Уложения». Кроме того, им написано большое количество брошюр и статей разного содержания. Мазинг заслоняет собой всех остальных писателей этого периода, из которых выдаются ещё автор повести «Досуг при свете лучины» (1838) граф  (1768—1842) и рано умерший эстонец Кристьян Яак Петерсон (1801—1822). Возбуждению интереса к эстонским языку и литературе очень много содействовали издававшиеся  с 1813 по 1832 гг. (20 вып.) «Beiträge zur genaueren Kentniss der ehstnischen Sprache».

В IV периоде, до 80-х годов XIX века, литература Эстонии окончательно переходит в руки эстонцев свободных профессий. Писатели немецкого происхождения продолжают разрабатывать только духовную литературу, не создавая и в этой области ничего выдающегося. Возникают разные виды художественной литературы: роман и повесть, эпос, лирика, драма. В 1843 году Эдуард Аренс (Ahrens, 1803—1863) создаёт новое правописание, основанное на научном изучении звуков и слов эстонского языка. Лектор эстонского языка при дерптском университете, Фридрих Роберт Фельман (Fählmann, 1798—1850), основывает в 1839 году при университете «Учёное эстонское общество», оказавшее большие услуги в деле изучения эстонского языка и литературы, и публикует в изданиях этого общества высокохудожественные народные сказания, из которых в особенности «Койт и Эмарик» («Утренняя и вечерняя заря») 1844 года обратило внимание ученых сфер на эстонскую народную поэзию. Внезапная смерть помешала Фельману издать сказания о герое народного эпоса «Калевипоэге» (сыне Калева), но собранные им материалы перешли к верроскому врачу Фридриху Рейнгольду Крейцвальду (1803—1882), который и сам имел богатый запас известных с детства и собранных впоследствии из уст народа отрывков эпоса. По поручению «Учёного эстонского общества» Крейцвальд сгруппировал все эти материалы, и в 1862 году издал «Калевипоег, эстонское народное сказание», в 20 песнях (19034 четырёхстопных хореических стихов — обычный размер эстонских народных песен). Из большого числа других произведений Крейцвальда — повестей, стихотворений, драматических произведений, популярно-научных и медицинских статей — главные: «Сказки эстонского народа» (1866) и поэма «Лембит», изданная после смерти автора. В то же время Йохан Вольдемар Яннсен (1819—1890) создаёт эстонскую публицистику и журналистику, издавая с 1857 по 1864 годы газету «Pärnu Postimees» («Перновский Почтальон»), а с 1864 по 1880 годы «Eesti Postimees» («Эстонский Почтальон») в Юрьеве. Сверх того, Яннсен написал необозримое количество повестей (обыкновенно удачные переделки с других языков в народном вкусе) и стихотворений, основал в Дерпте певческое общество «Ванемуйне» (1865) и «Эстонское земледельческое общество», был одним из главных основателей «Эстонского литературного общества» (1872), прекратившего своё существование в 1893 году вследствие раздоров между членами, устроил в 1869 году первое эстонское певческое празднество в Дерпте, сильно повлиявшее на пробуждение сознания своей национальности среди эстонцев. Дочь предыдущего Лидия Койдула (Михельсон, 1843—1886), талантливая женщина-поэт, считалась лучшим эстонским лириком своего времени.

С 1880 года эстонская литература начинает выходить из рамок исключительно простонародной письменности и принимать характер, свойственный литературам образованных народов. Возникают литературные партии и борьба мнений. В хороших переводах начинают появляться классические произведения других народов. Из русских авторов переводились Карамзин (повести), Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Лев Толстой («Война и мир», «Анна Каренина», мелкие рассказы), Чехов, Максим Горький, Тургенев («Отцы и дети», «Дворянское гнездо») и др. Важную роль при этом играет периодическая печать, развитию которой дал сильный толчок выдающийся публицист и писатель Карл Роберт Якобсон (1841—1882) своей газетой «Сакала» (1879—1882).

В литературе на первое место выдвинулась необычайно богатая народная словесность эстонцев. С 1888 года Якоб Хурт (1839—1907) систематически занялся собиранием остатков народной поэзии; в 1896 году он имел уже 40500 номеров народных песен, 8500 номеров сказок, легенд и проч., 45000 поговорок, 37000 народных загадок, около 52000 народных поверий и суеверий, не считая народных шуток, игр и т. д. В собраниях Маттиаса Йоханна Эйзена (1856—1934) в 1897 году находилось 10314 народных песен, 12906 сказок и рассказов, 23215 суеверных и мифологических представлений, 10547 загадок, 7093 поговорки, 3630 снотолкований, 1998 народных шуток (О. Kallas, «Uebers. u. d. Sammeln estnischer Runen», Гельсингфорс, 1902).

Из писателей, большей частью молодых людей, без крупных дарований, более известны поэты: Михкель Веске, Адо Рейнвальд, Адо Гренцштейн (также хороший публицист), пастор Липп, Анна Хаава, Якоб Тамм, , Юхан Кундер, К. Сеет, Фридрих Кульбарс, , Элизе Аун и др. Беллетристы: Юхан Лийв, с выдающимися дарованиями, но заболевший в молодых годах неизлечимой душевной болезнью; Э. Вильде, хороший рассказчик, но поверхностный и небрежный; Эрнст Петерсон, не без дарования, реалист, но иногда впадает в карикатуру; Эдуард Борнхёэ, Якоб Мяндмец и др. Историки литературы и фольклористы: Я. Гурт, Юлий Крон (Julius Krohn), Карл Крон (Krohn), В. Рейман, О. Каллас, М. И. Эйзен, К. А. Герман. Духовные писатели: Р. Каллас, Эдерберг, Липп. Композиторы: Ширенк-Ляте, Каппель, Тюрнпу, К. А. Герман, Мина Герман.

XX век 

Ежегодно в начале XX века выходит от 200 до 250 книг на эстонском языке. В конце 1903 года выходило 14 периодических изданий, из которых некоторые имеют до 10000 подписчиков: два ежедневных, одно — 3 раза, три — 2 раза, шесть — один раз в неделю, два — 1 раз в месяц. В Америке в этот же период выходил на эстонском языке через каждые 2 месяца «Американский Эстонский Почтальон».

Первое десятилетие XX века в эстонской литературе отмечено возникновением модернизма. Возникает литературно-художественная группа «Молодая Эстония».

Во второй половине 1920-х поэзия уступает лидирующую позицию прозе, в творчестве эстонских стихотворцев слышатся пессимистические ноты, разочарование в окружающей действительности. Преобладающей тенденцией в прозе, написанной между двумя мировыми войнами, был реализм. Наиболее видным писателем эпохи был Антон Хансен Таммсааре (1878—1940), автор пятитомного эпического романа «Tõde ja Õigus» («Правда и справедливость», 1926—1933), который считается одним из основных произведений эстонской литературы. Другими видными прозаиками были Аугуст Мялк (1900—1987) и Карл Ристикиви (1912—1977).

В 1930-х в литературу входит творческое объединение «Волхвы».

Литература

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20170922053047/http://www.las-flores.ru/estonia/information/estonia-language-renewal.html
 http://feb-web.ru/feb/ivl/vl7/vl7-1852.htm
 http://www.countries.ru/?pid=742
 Американское издательство хочет выпускать эстонскую литературу  // Rus.err.ee, 01.02.2011.

 

Литература Эстонии
Литература на эстонском языке